Глушни — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глушни — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Глушни — деревня в Островском районе Псковской области.